Reprezentacja Iranu w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych z Iranu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich 

Piłka ręczna w Iranie
Iran
Irańskie reprezentacje narodowe